Mehnbach ist ein geographischer Name:

 Mehnbach (Lengdorf), Weiler der Gemeinde Lengdorf im Landkreis Erding, Bayern
 Mehnbach (Isen), Zufluss der Isen über einen linken Mühlkanal in Lengdorf, Landkreis Erding, Bayern

Siehe auch:
 Mehner Bach
 Membach